From Afar:

 From Afar — четвёртый студийный альбом финской фолк-/MDM группы Ensiferum.
 From Afar — сингл финской фолк-/MDM группы Ensiferum с их четвёртого полноформатного альбома From Afar.